

Fumetti 
Showcase  – serie antologiche pubblicate dalla DC Comics

Musica 
Showcase  – album del 1959 di Philly Joe Jones
Showcase  – album del 1975 dei The Sylvers
Showcase  – album del 1979 dei Black Uhuru

Televisione 
Showcase  – canale via cavo canadese
Showcase  – canale della Pay TV australiana
Showcase  – canale secondario di Showtime
Showcase TV  – canale satellitare britannico, non più attivo